Colt kan syfta på:

Colt's Manufacturing Company - en amerikansk vapentillverkare.

Geografi

Irland 
Colt Island (ö i Irland) - ö i Irland

USA 
Colt, Arkansas - en stad i St. Francis County, Arkansas.
Colt, Louisiana - ett kommunfritt område i Saint Tammany Parish, Louisiana.
Camp Colt, Pennsylvania - en militär anläggning i Gettysburg, Pennsylvania.
Colt Stadium - ett tidigare stadium i Houston, Texas.

Personer 
Samuel Colt (1814-1862), amerikansk vapentillverkare och uppfinnare.
Pernilla Månsson Colt (1966-), svensk TV-programledare.
Stellan Colt (1964-), svensk musiker och musikproducent.

Populärkultur 
The Colt (film) - en TV-film från 2005.
The Colt (Supernatural) - ett fiktivt vapen i TV-serien Supernatural.

Sport

Lag 
Chicago Cubs - en amerikanskt basebollklubb i Chicago.
Houston Colt .45's - en tidigare amerikansk basebollklubb, heter numera Houston Astros.
Indianapolis Colts - ett amerikanskt fotbollslag.

Transport 
Colt - NATO:s rapporteringsnamn för flygplanet Antonov An-2.
Dodge Colt - en importversion av Mitsubishi Mirage som tillverkades mellan 1970 och 1994.
Mitsubishi Colt - en personbil byggd av Mitsubishi Motors sedan 1963.
Piper PA-22-108 Colt - ett flygplan som ofta används för att träna piloter.

Se även 
Colt 45